Liaoning Kína egyik északkeleti tartománya.

A szó jelentheti még:
 2503 Liaoning, aszteroida
 Liaoning, kínai repülőgép-hordozó